In de oudheid de naam van de rivier de Don (Rusland)
 In andere teksten de naam van de rivier de Syr Darja
 Tanais (stad), de aan de monding van deze rivier gelegen voormalige stad
 Tanais (bisdom), een titulair bisdom in Klein-Azië
 Tanais (geslacht), een geslacht van naaldkreeftjes
 Tanais (schip, 1906)